Stahlknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stahlknecht (1813–1887), deutscher Komponist
 Carl Detmar Stahlknecht (1870–1946), deutscher Jurist und Politiker (DVP)
 Detmar Stahlknecht, deutscher Ingenieur
 Holger Stahlknecht (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Stahlknecht (* 1933), deutscher Wirtschaftsinformatiker

Siehe auch

 Stallknecht (Begriffsklärung)